Партизанские военно-воздушные силы Словакии () — военно-воздушные силы Движения Сопротивления в Словакии, активно действовавшие осенью 1944 года во время Словацкого национального восстания.

История 

Словацкое национальное восстание вспыхнуло 29 августа 1944: в первые дни восстания в результате кровопролитных боёв были разрушены аэродромы в местечках Пьештяни, Спишска-Нова-Вес, Попрад, Вайноры (городская часть Братиславы) и Тренчин, но при этом под контролем партизан остались аэродром «Три Дуба» и взлётная полоса близ Зольны. Из захваченных партизанами самолётов была сформирована 1-я словацкая смешанная эскадрилья, куда вошли четыре истребителя Avia B.534, три лёгких бомбардировщика Letov Š-328 и два истребителя Bf 109E-4. Позднее в состав эскадрильи добавились ещё три истребителя: два Bf 109G-6 и один Focke-Wulf Fw 189, которые были угнаны из Восточной Словакии в Польшу и потом попали в СССР. В руки партизан попали также учебно-спортивные немецкие самолёты Klemm Kl 35 и Heinkel He 72 Kadett, а также два итальянских средних бомбардировщика Savoia-Marchetti SM.84. Проблемой для партизан был дефицит боеприпасов, особенно для пулемётов на трофейных Bf-109.

На помощь партизанам Советский Союз 17 сентября 1944 отправил 1-й отдельный чехословацкий истребительный авиаполк под командованием Франтишека Файтла: авиаполк состоял из самолётов Ла-5ФН, а пилотами были частично имевшие опыт службы в британских ВВС чехословаки. В ходе восстания словацкие партизаны совершили 923 вылета и сбили 40 немецких самолётов, а также организовали ряд разведывательных полётов и атак на наземные части. К концу 1944 года ухудшение погоды сделало использование авиации словаков невозможным, а полёты в горных районах стали ещё более опасными. 25 октября 1944 артиллерийский обстрел и массированное наступление немцев на аэродром «Три Дуба» положили конец существованию словацкой авиации.

Верховный главнокомандующий словацкими партизанами Рудольф Виест приказал словацким пилотам немедленно покинуть страну и перебраться на безопасные аэродромы в Польше, которые контролировались советскими войсками. Большинство словаков сумели попасть в 1-ю отдельную смешанную чехословацкую авиадивизию и продолжили в 1945 году в её составе участвовать в операциях по освобождению Польши и Чехословакии.

Некоторые пилоты 
 Божик, Рудольф
 Брезина, Франтишек
 Гановец, Франтишек
 Иловский, Михал
 Кубица, Бело
 Минка, Михал
 Модрович, Йозеф
 Оцвирк, Стефан
 Полянец, Сава
 Циприх, Франтишек
 Штосель, Имрих

Использованная авиация 
 Focke-Wulf Fw 189A-1 (1 шт.)
 Messerschmitt Bf.109E-4 (2 шт.)
 Messerschmitt Bf.109G-6 (2 шт.)
 Avia B-534.IV (4 шт.)
 Letov Š-328 (3 шт.)
 Heinkel He 72B-1 Kadett (несколько)
 Klemm Kl 35D (2 шт.)
 Savoia-Marchetti SM.84bis (2 шт.)
 Praga E-39

Ссылки 
 Kombinovaná letka (1944-1944) :: Vojskové setniny :: Povstalecká armáda 
 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky: Zomrel plukovník v.v. František Cyprich  
 Pravda.sk: Zabudnutý čatár navždy odletel do neba  

Движение Сопротивления в Чехословакии
Военно-воздушные силы Чехословакии